Пајпстон има више значења:
 Округ Пајпстон (Минесота)
 Пајпстон (Минесота)